Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matara -  een rooms-katholieke congregatie voor vrouwelijke religieuzen
 Dienaressen van de Heilige Geest - congregatie gesticht door Arnold Janssen, ook wel de missiezusters van Steyl genoemd
Ursulinen -  een rooms-katholieke vrouwelijke kloosterorde